Aceto – condimento
 Aceto – famiglia
 Aceto – soprannome del fantino Andrea Degortes